Timmia es un género de musgos. Es el único género de la familia Timmiaceae y el orden Timmiales.  El género se asignó en honor al botánico alemán Joachim Christian Timm.

El género Timmia incluye sólo cuatro especies:

Referencias

Bryopsida